Clément Grenier (Annonay, 7 januari 1991) is een Frans voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Hij verruilde EA Guingamp in juli 2018 voor Stade Rennais. Grenier debuteerde in 2013 in de Franse nationale ploeg.

Clubcarrière 
Grenier voetbalde vanaf zijn zesde jaar voor de club uit zijn geboortedorp, FC Annonay. Op z'n elfde werd hij gespot door scouts van Olympique Lyon. Op 15 mei 2008 tekende Grenier bij Lyon een driejarig contract. Hij kreeg het shirtnummer 22. Later zou dit veranderen naar 7. Op 26 september 2009 maakte hij zijn debuut, tegen Toulouse.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Grenier kwam uit voor verschillende Franse jeugdelftallen, waaronder Frankrijk -21. Onder leiding van bondscoach Didier Deschamps maakte Grenier zijn debuut voor de nationale A-ploeg op woensdag 5 juni 2013 in de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Uruguay (1-0 nederlaag), net als Eliaquim Mangala, Alexandre Lacazette en Josuha Guilavogui. Grenier viel in dat duel na 67 minuten in voor Mathieu Valbuena.

Erelijst

Frans voetballer